Gardone peut désigner, en Italie :
Gardone Riviera, commune de la province de Brescia, dans la région de Lombardie ;
Gardone Val Trompia, commune de la province de Brescia, dans la région de Lombardie.

Homonymie de toponyme